Córrego Mineirinho é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Bacia do córrego
A Bacia do Córrego do Mineirinho localiza-se no município de São Carlos e está na inserida na bacia do Rio Monjolinho, sendo o percurso total do córrego de aproximadamente 4 km, quando então se encontra com o Rio Monjolinho. 

Sua principal nascente localiza-se fora da propriedade do Campus II da USP, em bairro residencial próximo, denominado Santa Angelina. Existem também, mais três nascentes que formam outros afluentes: uma localizada também nas imediações do Campus II, no Bairro Santa Angelina, e as outras duas localizadas no interior da área do Campus II, sendo uma delas intermitente.

A bacia do Mineirinho apresenta urbanização em dois afluentes de cabeceira nascentes, que drenam as suas águas para o Campus II da USP. No seu entorno, encontram-se pastagens, monocultura de cana-de-açúcar, regiões sem cobertura vegetal e uma ferrovia circundando seu divisor de água. Acompanhando os cursos dos rios que formam esta bacia encontram-se regiões que ainda possuem mata ciliar, trechos com floresta paludosa e áreas alagadas com vegetação de pequeno porte (gramíneas).

Mineirinho, Córrego
Mineirinho